

Commissario Maigret – personaggio letterario nato dalla penna di Georges Simenon

Cinema
 Il commissario Maigret (Maigret tend un piège) - film del 1958 diretto da Jean Delannoy
 Maigret – film del 2022 diretto da Patrice Leconte

Televisione
Maigret  – serie televisiva britannica con Rupert Davies, trasmessa tra il 1960 e il 1963

Maigret  – film per la televisione diretto da Paul Lynch nel 1988
Il commissario Maigret (Maigret) – serie televisiva di coproduzione franco-italo-belga trasmessa tra il 1991 e il 2005, con Bruno Cremer
Maigret  – serie televisiva britannica trasmessa tra il 1992 e il 1993
Maigret  – serie televisiva italiana del 2004, con Sergio Castellitto
Maigret  – serie televisiva britannica trasmessa dal 2016

Altro
Maigret  – romanzo tra i 75 romanzi e 28 racconti con protagonista il commissario Maigret
Louis-Désiré Maigret  – vescovo della Diocesi di Honolulu dal 1846 al 1882